
Molekulska formula -{C10H15NO2}- se može odnositi na:

 Etilefrin
 -{2C-H}-
 Oksilofrin